Mentum – łacińska nazwa brody człowieka
 Mentum – łacińska nazwa bródki, wchodzącej w skład labium, czyli wargi dolnej stawonogów
 Mentum – cienki wyrostek pomiędzy głową a propodium ślimaków morskich z rodziny Pyramidellidae